Пайндейл :

 Пайндейл — невключена територія в Аризоні, США
 Пайндейл — містечко у Вайомінгу, США
 Пайндейл — невключена територія в Каліфорнії, США
 Пайндейл — невключена територія в Нью-Мексико, США